Francisco Madero ist der Name folgender Personen:

* Francisco Madero (Francisco Ignacio Madero; 1873–1913), mexikanischer Revolutionär und Politiker, Präsident 1911 bis 1913
 Francisco Bernabé Madero (1816–1896), argentinischer Politiker und Unternehmer 

Francisco Madero ist der Name folgender Orte:

 Francisco Madero (Buenos Aires), Ort in Argentinien
 Francisco I. Madero (Ángel Albino Corzo), Ort in Chiapas, Mexiko
 Francisco I. Madero (Cintalapa), Ort in Chiapas, Mexiko
 Francisco I. Madero (Huixtla), Ort in Chiapas, Mexiko
 Francisco I. Madero (Las Margaritas), Ort in Chiapas, Mexiko
 Francisco I. Madero (San Fernando), Ort in Chiapas, Mexiko
 Francisco I. Madero (Tecpatán), Ort in Chiapas, Mexiko
 Francisco I. Madero (Coahuila), Stadt in Mexiko
 Francisco I. Madero (Durango), Ort in Mexiko
 Francisco I. Madero (Hidalgo), Ort in Mexiko
 Francisco I. Madero (Nayarit), Stadt in Mexiko
 Francisco I. Madero (Chilchotla), Ort in Puebla, Mexiko
 Francisco I. Madero (Tepanco de López), Ort in Puebla, Mexiko
 Francisco I. Madero (Sonora), Ort in Mexiko
 Francisco I. Madero (Centla), Ort in Tabasco, Mexiko
 Francisco I. Madero (Paraíso), Ort in Tabasco, Mexiko
 Francisco I. Madero (Tlaxcala), Ort in Mexiko
 Francisco I. Madero (Perote), Ort in Veracruz, Mexiko
 Francisco I. Madero (Santiago Tuxtla), Ort in Veracruz, Mexiko

Francisco Madero bezeichnet:

 Estadio Francisco I. Madero, Stadion in Saltillo, Mexiko